El término conjugación puede referirse:

en matemáticas:
a una operación sobre los números complejos o números hipercomplejos, gracias a la cual puede construirse el módulo de dichos números; al resultado se le conoce como conjugado;
en teoría de grupos, se denomina conjugación por el elemento g a la acción , donde se dice que g conjuga a x;
a la operación de obtener la matriz conjugada;
en física, a la conjugación, una operación abstracta que aplicada convierte estados de una partícula en estados de su correspondiente antipartícula;
en biología, a la conjugación bacteriana, proceso de transferencia genética.
en química, un sistema conjugado constituye un tipo especial de orbital molecular que abarca varios átomos por medio de sus orbitales con simetría p;
en gramática y lingüística:
 a la conjugación verbal, que es el conjunto de todas las formas de un verbo.
 a la conjugación heteróclita, cuando diferentes tiempos y modos verbales usan diferentes raíces, etimológicamente no relacionadas.